Czerwonki peut désigner en Pologne :
 Czerwonki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Czerwonki, village de la voïvodie de Podlachie